Diáspora - deslocamento, normalmente forçado ou incentivado, de grandes massas populacionais originárias de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento distintas.
DIASPORA* - uma rede social criada por Ilya Zhitomirskiy, Dan Grippi, Max Salzberg e Raphael Sofaer.
Diaspora - um software
Diáspora africana
Diáspora judaica
Diáspora grega
Diáspora armênia
Diáspora galega
Primeira diáspora grega
Segunda diáspora grega

Desambiguação